CDZ steht für:
 Controlled Drinking Zone, eine der Designated Public Place Orders nach britischem Recht zur Einschränkung von Alkoholkonsum im öffentlichen Raum

CdZ steht für:
 Chef der Zivilverwaltung, deutsche Amtsbezeichnung in der Zeit des Zweiten Weltkriegs

cdz steht für:
 Koda (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung